Henrik Flandrijski (nizozemsko Hendrik van Vlaanderen, francosko 
Henri Ier de Hainaut) je bil drugi cesar Latinskega cesarstva s prestolnico v Konstantinoplu, * okoli 1176, Valenciennes, Grofija Hainaut, † 11. junij 1216, Solun, Solunsko kraljestvo.

Bil je mlajši sin hainautskega grofa  Balduina V., kasnejšega Balduina VIII. Flandrijskega, in Margrete I. Flandrijske, sestre flandrijskega grofa Filipa Alzaškega.

Četrta križarska vojna
Križarskemu pohodu se je pridružil okoli leta 1201 in se izkazal predvsem pri obleganju Konstantinopla. Med obleganjem leta 1203 je bil eden od osmih divizijskih generalov. Drugi so bili Bonifacij  Montferraški (vodja pohoda), beneški dož Enrico Dandolo (vodja Benečanov),  Ludvik Bloiški (eden od prvih plemičev, ki je vzel križ), in Henrikov brat Balduin Flandrijski, ki je poveljeval največjemu oddelku. Med obleganjem leta 1204 je poveljeval oddelku, ki je zbiral zaloge in s trideset vitezi in neznanim številom konjenikov napadel grad Filija ob Črnem morju. Cesar Aleksej V. Dukas mu je postavil zasedo, ki jo je porazil in zaplenil ikono z domnevno Kristusovo relikvijo. Kmalu je postal eden od vidnejših knezov novega Latinskega cesarstva.

Latinski cesar

Ko so Henrikovega brata Balduina po porazu v bitki pri Odrinu aprila 1205 ujeli Bolgari, je bil Henrik izbran za regenta Latinskega cesarstva. Ko se je v Konstantinoplu izvedelo za Balduinovo smrt, je bil Henri 20. avgusta 1206 kronan za latinskega cesarja.

Po Henrikovem kronanju so mu lombardski plemiči v Solunskem kraljestvu odrekli poslušnost. Začela se je dve leti trajajoča vojna. Po porazu templjarjev, ki so se vojskovali na solunski strani, je Henrik zasegel njihova gradova Ravenika in Zetuni (Lamia).

Henrik je bil moder vladar.  Dokaj uspešno se je vojskoval z bolgarskim carjem Kalojanom in svojim rivalom, nikejskim cesarjem  Teodorom I. Laskarisom. Kasneje se je vojskoval tudi  s carjem Borilom Bolgarskim (1207–1218) in ga porazil v bitki pri Filipopolisu. Na pohodih proti nikejskemu cesarju leta 1207 in 1211–1212 je osvojil nekaj ozemlja v Mali Aziji. Teodor I. Laskaris se mu ni mogel uspešno upreti, Henrik pa se je kljub temu raje posvetil problemom v Evropi. S Teodorom I. je leta 1214 sklenil mirovni sporazum in prijateljsko razmejil latinske in nikejske posesti v nikejsko korist. 

Na domačem področju se je očitno razlikoval od mnogo drugih križarskih plemičev, kar je razvidno predvsem iz njegovega  enakopravnega in pragmatičnega odnosa do Grkov. Jurij Akropolit, njegov sodobnik in grški zgodovinar iz 13. stoletja, je zapisal: "Čeprav se je Frank po rodu, se je prijazno obnašal do Rimljanov (Grkov), ki so bili rojeni v Konstantinovem mestu; mnoge je uvrstil med svoje magnate, druge med svoje vojake, medtem ko je običajno prebivalstvo obravnaval kot svoje ljudstvo." Ko je leta 1213 prišel v Konstantinopel papeški legat  Pelagio Galvani, glavni škof Albana, in začel na ukaz papeža Inocenca III. zapirati pravoslavno duhovščino in cerkve, je Henrik na zahtevo grške duhovščine njegove ukaze preklical.

Smrt in nasledstvo
Cesar je umrl v Solunu 11. junija 1216 zaradi zastrupitve. Za umor je bil obtožen Oberto II. di Biandrate, bivši regent Solunskega kraljestva. Gardner domneva, da se je to zgodilo na zahtevo Henrikove žene Marije Bolgarske. 

Za njegovega naslednika je bil v Rimu kronana Henrikov svak Peter II. Courtenayski, ki nikoli ni prišel v Konstantinopel. Od leta 1217 do 1219 je zato v Latinskem cesarstvu kot regentka uspešno vladala Henrikova sestra in Petrova žena Jolanda Flandrijska. Zadnja dva cesarja Latinskega cesarstva sta bila Petrova sinova Robert I. in Balduin II.

Družina
Henrik se je prvič poročil leta 1204 z Agnezo  Montferraško,  hčerko Bonifacija  Montferraškega, vodje četrtega križarskega pohoda. Agneza je umrla pred letom 1207, verjetno na porodu. Na porodu je skupaj z materjo domnevno umrl tudi edini Henrikov in Agnezin otrok.

Nekaj Henrikovih sodobnikov zgodovinarjev piše, da je Henrik po Kalojanovi smrti sklenil z Bolgari mir in se leta 1213 poročil s Kalojanovo hčerko in Borilovo pastorko Marijo Bolgarsko.

Z neimenovano priležnico je imel neimenovano hčerko, ki se je poročila z bolgarskim plemičem Aleksejem Slavom, ki je v Rodopih ustanovil svojo državo in dobil naziv despot.

Predniki

Sklici

Viri

 

Rojeni leta 1176
Umrli leta 1216
Vladarji v 13. stoletju
Umorjeni vladarji
Veterani križarskih vojn